Суза́кский район — название административно-территориальных единиц второго уровня:
 Сузакский район — район в Джалал-Абадской области Киргизии.
 Сузакский район — район в Туркестанской области Казахстана.